Шетько — украинская фамилия.

 Шетько, Игорь Николаевич (род. 1996) — российский биатлонист.
 Шетько, Павел Вадимович — народный депутат СССР (1989—1991), деятель советского и белорусского движения воинов-афганцев.